Geffen může být:
 Aviv Geffen (* 1973) – izraelský hudebník
 David Geffen (* 1943) – zakladatel vydavatelství Geffen Records
 Geffen Records – americké hudební vydavatelství
 Geffen Playhouse – divadlo v Los Angeles